Шестнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с ноября 1962 года по 5 марта 1963 года.

1-я группа

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

Финальный турнир 
Матчи прошли с 21 февраля по 5 марта на стадионе Дизельного завода и стадионе «Волга» в Пензе. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Геннадий Сумин («Металлург»)
 Лучший защитник – Пётр Герасимов («Дизелист»)
 Лучший нападающий – Анатолий Сидякин («Красная звезда») 
 Приз «Самой результативной команде» – «Красная звезда»
 Лучший арбитр – Юрий Костромин (Тула)

Дополнительный матч за 1-е место

Состав чемпионов 
Леонид Немченко, Герман Филин;
Пётр Герасимов, Анатолий Гридин, Юрий Лиепиньш, Георгий Миронов, Василий Ядренцев;
Станислав Африканов, Анатолий Балашов, Вадим Илышев, Валерий Ирышков, Валентин Копенкин, Виктор Косов, Владимир Павлов, Аркадий Пунчик, Николай Зубанов, Владимир Уханов.
Старший тренер: Евгений Субботин.

2-я группа

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 6 по 12 февраля на стадионе Спортивного клуба армии в Чите. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший нападающий – Юрий Веригин (СКА)

2-я зона 
Матчи прошли с 7 по 18 февраля на стадионе «Строитель» в Кургане.

3-я зона 
Матчи прошли с 7 по 16 февраля на стадионе ДК им. XX съезда КПСС в Кирове.

4-я зона 
Матчи прошли с 7 по 14 февраля на стадионах Чапаевского посёлка и Электроаппаратного завода в Чебоксарах.

5-я зона 
Матчи прошли с 7 по 13 февраля на стадионе «Спартак» в Тамбове.

6-я зона 
Матчи прошли с 7 по 16 февраля на стадионе ПКиО в Петрозаводске.

7-я зона 
Матчи прошли с 7 по 17 февраля на стадионе «Металлург» в Череповце.

8-я зона (Свердловская область)

1-я подгруппа 
Матчи прошли с 13 по 14 января на стадионе НТЗ в Первоуральске.

2-я подгруппа 
Матчи прошли в январе в Серове.

3-я подгруппа 
Матчи прошли в январе на стадионе Медькомбината в Красноуральске.

4-я подгруппа 
Матчи прошли с 13 по 15 января в Верхней Салде.

5-я подгруппа 
Матчи прошли в январе на стадионе АМК в Алапаевске.

6-я подгруппа

Финал зоны

9-я зона (Челябинская область)

10-я зона (Московская область)

1-я подгруппа

2-я подгруппа

3-я подгруппа

Финал зоны

Дополнительный матч за 1-е место

Финальный турнир 
Матчи прошли с 23 февраля по 3 марта на стадионе «Труд» в Томске. Кроме победителей зон, участие также приняли вторая команда 2-й зоны и хозяева турнира. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Царёв («Динамо»)
 Лучший защитник – Вадим Куликов («Торпедо» Усть-Каменогорск)
 Лучший нападающий – Алексей Карпов («Торпедо» Пенза-19) 
 Лучший бомбардир – Виктор Янисов («Буревестник») – 10 шайб
 Приз «За справедливую игру» – «Металлург».

1-я подгруппа

2-я подгруппа

За 1-2 места

За 3-4 места

За 5-6 места

За 7-8 места

За 9-10 места

За 11-12 места

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1962-63 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй и третий эшелоны. 1960/1961 - 1964/1965. Зимняя спартакиада народов РСФСР 1957/1958 - 1988/1989. Кубок ВЦСПС 1983/1984 - 1989/1990. Кубок лиги 1988/1989. Справочник. Москва. 2011.

Хоккей с шайбой